Lengyelország
 Lubień, település az Alsó-sziléziai vajdaságban
 Lubień, település a Kis-lengyelországi vajdaságban
 Lubień, település Łęczyca járásban, a Łódźi vajdaságban
 Lubień, település Piotrków járásban, a Łódźi vajdaságban
 Lubień, település a Lublini vajdaságban
 Lubień, település a Lubusi vajdaságban
 Lubień, település a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Lubień, település a Varmia-mazúriai vajdaságban
hasonló
 Wielki Lubień, település a Kujávia-pomerániai vajdaságban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok